Galaxy (galaxia en inglés) puede referirse a:

Cine, radio y televisión 
 Galaxy 4, primer serial de la tercera temporada de la serie británica de ciencia
 Galaxy Angel, anime.
 Galaxy Angel II, su secuela.
 Galaxy Express 999, manga creado por Leiji Matsumoto en 1977.
 Power Rangers Lost Galaxy, séptima temporada de Power Rangers.

Deporte 
 Brantford Galaxy S.C., club de fútbol canadiense de la ciudad.
 Frankfurt Galaxy, equipo de fútbol americano que tenía su sede en Fráncfort del Meno, Alemania, y jugaba en la NFL Europa.
 Los Angeles Galaxy, club de fútbol profesional de Estados Unidos , con sede en Los Ángeles, que participa en la Major League Soccer.

Electrónica, informática e Internet 

 Ares Galaxy, programa P2P de compartición de archivos creado a mediados de 2002
 Galaxy Zoo, proyecto en línea de astronomía que invita a sus miembros a ayudar a clasificar alrededor de un millón de galaxias.
 Samsung Galaxy, serie de dispositivos móviles.

Publicaciones 
 Galaxy, antigua revista de ciencia ficción estadounidense.

Transporte 
 Ford Galaxy, modelo de automóvil.
 Ford Galaxy/Versailles, vehículo creado y fabricado en Brasil por Autolatina entre los años 1991 y 1996.
 Galaxy Air, aerolínea desaparecida con base en Kirguistán.
 Lockheed C-5 Galaxy, avión de transporte militar logístico pesado.

Videojuegos 
 Galaxy Game, el más antiguo videojuego de máquina tragaperras.
 Pirate Galaxy, videojuego multijugador masivo en línea desarrollado por la empresa alemana Splitscreen Studios.
 Super Mario Galaxy, videojuego de plataformas en 3D desarrollado por Nintendo.
 Super Mario Galaxy 2, su secuela.
 Virtual Galaxy, videojuego en línea multijugador gratuito, de estrategia (MMORTS).